Erdball steht für:
die Erde als Planet im Weltall
ein bekanntes Friedensspiel, siehe Erdball (Spiel)

Siehe auch